Межова — селище міського типу Дніпропетровської області 
 Межова — залізнична станція Донецької залізниці